Barco bezeichnet:

 Barco, Hersteller von Hardware-Display-Produkten
 Barco (Firenzuola), Ortsteil der Gemeinde Firenzuola, Provinz Florenz, Italien
 Barco (Covilhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Covilhã, Portugal
 Barco (Guimarães), Gemeinde Concelho de Guimarães, Portugal
 Barco (North Carolina), Ort im Currituck County, Vereinigte Staaten
 Barco (Washington), Ort im Snohomish County, Vereinigte Staaten

Barco ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Barco (* 1951), kolumbianische Politikerin
 Ezequiel Barco (* 1999), argentinischer Fußballspieler
 Joseph von Barco (1798–1861), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Martín del Barco Centenera (* 1535), spanischer Konquistador und Kleriker, Verfasser des 1602 gedruckten epischen Gedichts La Argentina
 Sigmund Carl von Castel-Barco (1661–1708), Bischof von Chiemsee
 Silvano Barco (* 1963), italienischer Skilangläufer
 Valentín Barco (* 2004), argentinischer Fußballspieler
 Virgilio Barco (1921–1997), kolumbianischer Politiker und Präsident

Siehe auch:

 Barko
 Barkow
 Barcos